Caselle puede referirse a:
 Caselle in Pittari, localidad y comuna de la provincia de Salerno, región de Campania, Italia
 Caselle Landi, localidad y comuna de la provincia de Lodi, región de Lombardía, Italia
 Caselle Lurani, localidad y comuna de la provincia de Lodi, región de Lombardía, Italia
 Caselle Torinese, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia